Cirque d'Hiver (Roermond)
Cirque d'Hiver (Parijs)